Soberanía steht für:
 Nationalpark Soberanía, Nationalpark in Panama
 Operation Soberanía, argentinische Militärunternehmung